Афга́нці на Терно́пільщині — воїни-інтернаціоналісти, котрі 1979—1989 в складі 40-ї армії обмеженого контингенту радянських військ воювали в Демократичній Республіці Афганістан (ДРА). 26 листопада 1993 року була створена Тернопільська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Голова — В. Мисько.

Воїни-афганці 
В Афганістані воювало понад 1700 жителів Тернопільщини; з них 46 стали інвалідами, 2 — Бридун Володимир (5 липня 1961, с. Нараїв Бережанського району — 8 червня 1980, провінція Кундуз) та Гуцал Іван (4 серпня 1960, м. Хоростків Гусятинського району — 8 червня 1980, провінція Кундуз) — пропали безвісти.

Звання Героя Радянського Союзу удостоєний Горошко Ярослав (4 жовтня 1957, с. Борщівка Лановецького району — 8 червня 1994, загинув трагічно); його іменем названа школа в рідному селі.

48 воїнів в ДРА загинули:

 Бабак Анатолій (26 січня 1965, с. Залісці Збаразького району — 30 листопада 1983);
 Бадицький Петро (9 липня 1960, с. Яргорів Монастириського району — 1 липня 1980);
 Білецький Петро (15 серпня 1961, с. Завалів Бережанського району — 5 травня 1980);
 Богач Євген (16 травня 1961, с. Кривче Борщівського району — 6 лютого 1988);
 Влізло Василь (6 липня 1961, с. Голгоча Бережанського району — 4 вересня 1980);
 Гальчук Орест (22 січня 1965, с. Сапова Теребовлянського району — 18 жовтня 1984);
 Головецький Володимир (2 квітня 1966, с. Свершківці Заліщицького району — 24 березня 1985);
 Гончарук Олег (6 лютого 1967, смт Вишнівець Збаразького району — 2 березня 1986);
 Гриньків Богдан (20 березня 1966, с. Медведівці Бучацького району — 25 жовтня 1985; його ім'ям названо поле ПАП «Медведівці» й встановлено пам'ятний знак);
 Гричак Валерій (17 вересня 1966, с. Устя Борщівського району — 4 січня 1987);
 Денека Володимир (26 лютого 1961, с. Ладичин Теребовлянського району — 6 січня 1981; його іменем названо вулицю у Ладичині);
 Дисевич Ярослав (27 травня 1960, с. Слобідка Теребовлянського району — 11 травня 1980; його іменем названо вулицю у селі Долина цього ж району);
 Дмитрієв Олександр (2 липня 1963, с. Свидова Чортківського району — 17 лютого 1984);
 Драбчук Григорій (16 квітня 1963, с. Оришківці Лановецького району — 4 червня 1983);
 Дуда Ігор (18 червня 1961, с. Потутори Бережанського району — 9 травня 1984);
 Дудик Богдан (10 жовтня 1967, м. Копичинці Гусятинського району — 24 серпня 1987);
 Жуковський Василь (23 вересня 1967, с. Рохманів Шумського району — 25 листопада 1987);
 Жупник Микола (7 жовтня 1965, с. Шупарка Борщівського району — 18 грудня 1984);
 Захарко Ігор (26 грудня 1957, м. Бережани — 5 червня 1986; його іменем названо вулицю у Бережанах);
 Знак Теодозій (19 січня 1961, с. Білявинці Бучацького району — 4 березня 1980);
 Кильба Василь (21 червня 1960, с. Раштівці Гусятинського району — 6 березня 1981);
 Козак Іван (1 липня 1962, с. Вищі Луб'янки Збаразького району — 2 лютого 1982);
 Колодка Богдан (24 березня 1968, с. Конюхи Козівського району — 11 вересня 1987);
 Косолапов Анатолій (7 квітня 1955, с. Грицьків Городоцького району Хмельницької області; проживав у м. Тернопіль — 21 березня 1983);
 Крук Володимир (26 квітня 1964, смт Козлів Козівського району — 17 серпня 1984);
 Куриляк Андрій (28 січня 1968, смт Коропець Монастириського району — 30 грудня 1987; його іменем названл вулицю у Коропці);
 Луб'янський Валерій (19 березня 1961, м. Рига, Латвія; проживав у Заліщиках — 31 серпня 1980, похований у Заліщиках);
 Маньковський Олексій (14 березня 1965, с. Великі Вікнини Збаразького району — 12 січня 1984);
 Марчук Євген (6 лютого 1964, с. Токи Підволочиського району — 8 вересня 1984; на будинку школи в с. Токи встановлено пам'ятню таблицю);
 Матеващук Віктор (17 січня 1965, с. Радошівка Шумського району — 25 червня 1984);
 Мельник Зеновій (25 березня 1954, с. Вишнівчик Теребовлянського району — 12 березня 1981; його іменем названо вулицю у Вишнівчику);
 Микитин Микола (7 січня 1961, с. Хоми Зборівського району — 10 листопада 1981; його іменем названо вулицю у Хомах);
 Найсик Віталій (23 квітня 1967, с. Загірці Лановецького району — 1 січня 1987);
 Олійник Степан (10 грудня 1962, с. Золотники Теребовлянського району — 27 вересня 1983; його іменем названа вулиця у Золотниках);
 Осецький Віталій (28 січня 1962, с. Кинахівці Збаразького району — 19 березня 1985);
 Пліщук Ярослав (12 березня 1963, с. Біла Чортківського району — 9 вересня 1984; його іменем названа вулиця у Білій);
 Погорілий Ігор (4 квітня 1953, с. Слов'ятин Бережанського району — 24 червня 1986);
 Пронишин Василь (25 січня 1966, с. Багатківці Теребовлянського району — 7 липня 1985; його іменем названа вулиця у Багатківцях);
 Проскуряков Юрій (12 березня 1956, с. Біряково Сокольського району Волгоградської області, Росія — 14 жовтня 1980);
 Протасевич Тарас (11 жовтня 1962, м. Тернопіль — 13 квітня 1986; його іменем назв. вул. у Тернополі);
 Рудницький Павло (21 липня 1960, с. Влащинці Лановецького району — 18 травня 1980);
 Слободян Богдан (16 червня 1952, м. Тернопіль — 27 жовтня 1984);
 Ступ'як Дмитро (24 жовтня 1964, смт Коропець Монастириського району — 24 березня 1985);
 Томчук Павло (1 червня 1961, с. Борсуки Лановецького району — 15 січня 1981);
 Турський Павло (8 жовтня 1965, с. Синява Збаразького району — 25 вересня 1986);
 Циганюк Валерій (3 вересня 1963, с. Крижі Кременецького району — 30 квітня 1984);
 Циганюк Михайло (24 січня 1965, с. Великі Бережці Кременецького району — 1 березня 1984);
 Чорний Віталій (1 листопада 1968, с. Заліське Тальнівського району Черкаської області — 25 жовтня 1988, похований у Бережанах).

Вшанування пам'яті 
1994 у Тернополі на проспекті Злуки встановлено пам'ятник полеглим воїнам-афганцям (автор-скульптор К. Сікорський, архітектор Д. Чепіль) і відкрито музей.

26 березня 2008 ЗІКу у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації повідомило про плани видання Книги пам'яті учасників Афганської війни — уродженців області.

Примітки

Література 
 І. Дем'янова. Афганці // 
 Садовська Г. Не злетіти соколу в небо… // Вільне життя. — 1994. — 20 трав.;
 Погорецький В. Книга пам'яті. Афганістан (1979—1989). Тернопільська область: Мартиролог. — Т., 2002;
 Ліберний О. Не вернулись соколи з афганської бойні // Свобода. — 2002. — 21 лют.

Посилання 
 Сайт Тернопільської обласної організації Української спілки ветеранів Аганістану 

Тернопільська область
Учасники Афганської війни (1979—1989)